Ояпоки (фр. Oyapock, порт. Oiapoque) — топоним.

 Ояпоки — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амапа; составная часть мезорегиона Север штата Амапа. 
 Ояпоки (микрорегион) — микрорегион в Бразилии. входит в штат Амапа; составная часть мезорегиона Север штата Амапа. 
 Ояпоки (река) — река в Южной Америке; протекает по границе между Французской Гвианой и Бразилией, составляя большую её часть.

См. также 
 Ояпок